Datenschutzgesetz steht für:

 Bundesdatenschutzgesetz (Deutschland)
 Landesdatenschutzgesetz (deutsche Bundesländer) – dort auch zu den Einzelgesetzen
 Datenschutzgesetz (Österreich), regelt den Schutz personenbezogener Daten   
 Bundesgesetz über den Datenschutz (Schweiz)
 Data Protection Act 1998 (Vereinigtes Königreich)
 Privacy Act of 1974 (USA)

Siehe auch:
 Datenschutzrecht, ein Überblick